Baumann, även skrivet Bauman, är ett tyskt efternamn, som även finns i andra länder, däribland Sverige. Den 31 december 2021 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med stavningarna
 Baoumann 189
 Bauman 83
Tillsammans blir detta 272 personer.

Personer med efternamnet Baumann eller Bauman
 Agneta Baumann (1944–2011), svensk jazzsångerska
 Alex Baumann (född 1985), schweizisk bobåkare
 Ashton Baumann (född 1993), kanadensisk simmare
 August Christian Baumann (1770–1831), tysk-norsk bergmästare
 Dieter Baumann (född 1965), tysk löpare
 Erik Baumann (1889–1955), svensk pianist och kompositör av filmmusik
 Frank Baumann (född 1975), tysk fotbollsspelare
 Franz Baumann (1890–1965), tysk sångare, sångtextförfattare och skådespelare
 Hans Baumann (1914–1988), tysk författare
 Henrikke Baumann (född 1964), norsk-svensk miljöforskare, professor
 Johannes Baumann (1874–1953), schweizisk politiker
 Julie Baumann (född 1964), schweizisk häcklöpare
 Julius Baumann (1837–1916), tysk filosof
 Matthias Baumann (född 1963), tysk ryttare
 Oliver Baumann (föddd 1990), tysk fotbollsmålvakt
 Olle Bauman (född 1935), svensk konstnär och författare)
 Oskar Baumann (1864–1899), österrikisk forskningsresande
 Paweł Baumann (1983–2016), polsk kanotist
 Peter Baumann (född 1953), tysk keyboardspelare och kompositör av elektronmusik
 Romed Baumann (född 1986), österrikisk-tysk alpin skidåkare
 Schamyl Bauman (1893–1966), svensk manusförfattare, regissör och filmproducent
 Wilhelm Baumann (1912–1990), tysk handbollsspelare
 Zygmunt Bauman (1925–2017), polsk-brittisk sociolog och filosof

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn